Abonde est un nom propre.

Prénom et patronyme 
Abonde est un prénom épicène désuet. 

Abonde peut être aussi un patronyme.

Saint chrétien 
 Abonde (?-854), prêtre espagnol à Ananelos, en Andalousie, martyr  à Cordoue par la main des Musulmans ; fêté le 11 juillet

Autre personnage portant ce nom 
 Fée Abonde, la première des fées bienfaisantes

Référence